Сіссохо () — афроіспанське прізвище.

 Каліду Сіссохо (1978) — сенегальський футболіст.
 Юба Сіссохо (1991) — іспанський боксер сенегальського походження, призер чемпіонату Європи.